Carland Cross peut désigner : 
 Carland Cross, bande dessinée franco-belge de 1990 au scénario noir ;
 Carland Cross, dessin animé adapté de la BD en 1996 ;
 Les Nouvelles Aventures de Carland Cross, suite de la BD originale parue en 2004 ;
 Carland Cross, personnage principal de toutes ces œuvres.

 
 Carland Cross, village des Cornouailles au Royaume-Uni.